Адальберт — мужское имя; его аналог в русском именослове — Альберт.


Носители, известные по имени 
 Адальберт (ок. 1000—1072)— архиепископ Гамбургский и Бременский в XI веке.
 Адальберт (1811—1873) — прусский принц, военно-морской теоретик и адмирал.
 Адальберт Фердинанд Прусский (1884—1948) — прусский принц, третий сын германского императора Вильгельма II.
 Штифтер, Адальберт (1805-1868) — австрийский писатель, поэт, художник и педагог, принадлежавший к направлению Бидермайер.

 
 
 Адальберт Бергамский — епископ.
 Адальберт Магдебургский — святой, архиепископ Магдебургский, миссионер, умер в 981 году.
 Адальберт Победоносный — маркграф Австрии в 1018—1055 годах.
 Адальберт Пражский, он же Войтех — святой, (955—997), апостол пруссов.

Фамилия 
 Макс Адальберт (1874—1933) — немецкий актёр-комик

В астрономии 
 (330) Адальберта — астероид, открытый в 1910 году.

См. также 
 Броненосные крейсера типа «Принц Адальберт» — боевые корабли германского императорского флота времён Первой мировой войны.
 Альбрехт
 Альбер

Немецкие мужские имена